Trailer kan have flere betydninger:
 Trailer (preview) – en forhåndsvisning, f.eks. af en film eller et computerspil
 Anhænger – forskellige typer anhængere kaldes også trailere